Schmuhl ist der Familienname folgender Personen:

 Boje Schmuhl (* 1950), deutscher Ethnograph
 Hans-Walter Schmuhl (* 1957), deutscher Historiker